Anna Langhoff (née en 1965), écrivain et dramaturge allemande
 Matthias Langhoff (né en 1941), metteur en scène allemand, père d'Anna
  (1938-2012), metteur en scène allemand, frère de Matthias
 Wolfgang Langhoff (1901-1966), résistant et un écrivain allemand, père de Matthias